Guerra Civil do Chade pode se referir aos conflitos:
Guerra Civil do Chade (1965–1979)
Guerra Civil do Chade (1979–1982), em meio ao conflito entre Chade e Líbia
Guerra Civil do Chade (2005–2010)
Insurgência no norte do Chade em 2016
Ofensiva no norte de Chade em 2021

Desambiguações de guerras e batalhas